Renato Ferreira (Rio de Janeiro, c. 1920) é um compositor brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Sambistas